Charançon du bananier peut désigner deux espèces d'insectes coléoptères, ravageurs du bananier :
 Cosmopolites sordidus ou charançon noir du bananier (espèce cosmopolite)
 Odoiporus longicollis (espèce asiatique)
 Temnoschoitas (genre comprenant plusieurs espèces)

Coléoptère (nom vernaculaire)
Curculionidae